Religiosos
   — patriarca grego ortodoxo de Alexandria
   — papa do 
   — patriarca de Constantinopla do 

 Nobres
  — oficial bizantino do 
   — rei armênio
   — imperador bizantino de Niceia
   — czar da Rússia

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história